Walenty Topolski herbu Ogończyk (ur. ok. 1754, zm. 8 marca 1834 w Trzeku) - podchorąży, chorąży, a następnie regiments-kwatermistrz z rangą kapitańską w 7. Regimencie Pieszym Potockiego, właściciel Trzeka.  

Syn Macieja Topolskiego (zm. ok. 1777) dziedzica dóbr Gostynin oraz Katarzyny Anny Strachowskiej (ur. 1719 w Książu) córki ekonoma w Szelejewie. Dnia 11 lutego 1792 roku zawarł w Bazylice Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu związek małżeński z Teresą Eleonorą Rozalią Winner (ur. ok. 1762, zm. 20 kwietnia 1824 w Trzeku) córką Stanisława Kostki Józefa Łukasza Winnera (zm. 1791 w Poznaniu) doktora medycyny oraz radcy dworu konsyliarza Jego Królewskiej Mości u Benedyktynek w Poznaniu oraz jego drugiej żony Eleonorą Kiling (zm. 1795 w Poznaniu). Po roku 1800 zakupił od Korytowskich herbu Mora dobra rycerski Trzek.

Zmarł w wieku 80 lat dnia 8 marca 1834 roku w Trzeku, pozostawiając po sobie:

 Antoniego Józefa Walentego Topolskiego, prawnika (ur. 22 sierpnia 1793 w Poznaniu, zm. 6 października 1883 w Trzeku)
 Stanisława Kostkę Ignacego Topolskiego (ur. ok. 1800, zm. 25 kwietnia 1870 w Poznaniu, pochowany w Czerlejnie)
 Marię Justynę Żółtowską, żonę Kazimierza Żółtowskiego (ur. 11 października 1807 w Trzeku, zm. 4 stycznia 1892 w Kostrzynie)

Patenty 
W zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu zachowały się dwa patenty dotyczące nadania Walentemu Topolskiemu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: 

 dnia 9 kwietnia 1779 roku stopnia chorążego w 7. Regimencie Pieszym Potockiego, po podniesieniu chorążego Rekowskiego na stanowisko porucznika. 
 dnia 30 grudnia 1783 roku stopnia regiments-kwatermistrza z rangą kapitańską w  7. Regimencie Pieszym Potockiego wakującego po Walentym Lutomskim.

Wywód przodków

Przypisy 

Urodzeni w 1754
Zmarli w 1834
Topolscy herbu Ogończyk